Nazwy
 Hess – krater księżycowy
 HESS – obserwatorium astronomiczne w Namibii
 (2844) Hess – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Carrosserie Hess – szwajcarska firma produkująca autobusy, trolejbusy marek Hess
 Hess Corporation – amerykańskie przedsiębiorstwo petrochemiczne z siedzibą w Nowym Jorku

Ludzie

 Erika Hess – szwajcarska narciarka alpejska
 Germain Henri Hess – chemik rosyjski pochodzenia szwajcarskiego - odkrywca prawa Hessa
 Harry Hammond Hess – amerykański geolog i wojskowy
 Jan Hess
 Karl Hess – dziennikarz amerykański, jeden z twórców anarchosyndykalizmu
 Mieczysław Hess – polski geograf i klimatolog
 Mojżesz Hess – filozof niemiecko-żydowski
 Myra Hess – brytyjska pianistka
 Reinhard Hess – trener skoków narciarskich
 Sandra Hess – szwajcarsko-amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna
 Victor Franz Hess – austriacki fizyk, laureat Nagrody Nobla w 1936
 Walter Richard Rudolf Hess – jeden z przywódców III Rzeszy
 Walter Rudolf Hess – szwajcarski fizjolog, chirurg i okulista, laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w roku 1949
 Willy Hess – szwajcarski muzykolog i kompozytor
 Zbigniew Hess – polski działacz partyjny